Roman Schlagenhauf, né le  à Zurich, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie 
Fils d’Andreas Schlagenhauf et neveu de Peter Schlagenhauf, Roman Schlagenhauf est issu d’une famille de hockeyeurs. Il est né le  à Zurich fait ses premiers pas au EHC Kloten. Il découvre la Ligue nationale A avec les Kloten Flyers durant la saison 2007-2008, d’abord de manière sporadique, avant d’intégrer pour de bon l’équipe durant la saison 2008-2009, après l’obtention de sa maturité gymnasiale. Durant cette saison 2008-2009, il est prêté pour quelques matches au HC Thurgovie et dispute également ses deuxièmes championnats du monde junior, après ceux de l’année précédente.

Au début de la saison 2009-2010, il rejoint le HC Lugano. Il joue durant une saison, avant de rompre son contrat en  et de s’engager avec le HC Bienne. Durant cette même saison, il est prêté pour quelques matchs au SC Langenthal.

Il quitte Bienne au terme de la saison 2010-2011 et rejoint le HC Ambrì-Piotta, en convainquant l’entraîneur Kevin Constantine après une période de test.

Après quatre saisons passées en Léventine, il signe un contrat avec les Rapperswil-Jona Lakers, relégués en LNB au terme de la saison 2014-2015.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Kloten Flyers U20 || Juniors élites A ||39 ||26 ||22 ||46 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||EHC Bülach ||  || 5 || 5 || 4 || 9 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Kloten Flyers || LNA ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Kloten Flyers U20 || Juniors élites A ||23 ||18 ||18 ||36 ||40 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2007-2008|| Suisse U20 || LNB || 10 || 4 || 2 || 6 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Kloten Flyers || LNA ||27 ||3 ||1 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| HC Thurgovie || LNB ||7 ||1 ||1 ||2 ||0 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|2008-2009|| Kloten Flyers U20 || Juniors élites A ||3 ||2 ||0 ||2 ||6 ||6 ||6 ||5 ||11 ||24
|-
|2008-2009|| Suisse U20 || LNB || 3 || 1 || 2 || 3 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC Lugano || LNA ||50 ||2 ||5 ||7 ||12 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|2010-2011 || HC Lugano || LNA ||11 ||0 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011|| HC Bienne || LNA ||25 ||0 ||3 ||3 || 14|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
|2010-2011|| SC Langenthal || LNB ||7 ||2 ||0 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 || HC Ambrì-Piotta || LNA ||48 ||2 ||6 ||8 || 55|| 13|| 2|| 4|| 6|| 6
|- 
|2012-2013 || HC Ambrì-Piotta || LNA ||49 ||4 ||8 ||12 ||54 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2013-2014|| HC Ambrì-Piotta||LNA|| 44|| 4|| 5|| 9|| 12|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015|| HC Ambrì-Piotta||LNA|| 48|| 1|| 7|| 8|| 18|| 12|| 1|| 3|| 4|| 0
|- 
|2015-2016 || Schlittschuh Club Rapperswil-Jona Lakers || LNB ||45 ||13 ||25 ||38 ||12 ||17 ||6 ||8 ||14 ||14
|- 
|2015-2016 || Hockey Club Lugano || LNA ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2016-2017|| Eishockey Club Kloten||LNA ||42 ||5 ||6 ||11 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018|| Eishockey Club Kloten ||LNA ||50 ||9 ||7 ||16 ||39 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2  
|-
| 2018-2019||Schlittschuh Club Rapperswil-Jona Lakers ||LNA ||50 ||7 ||7 ||14 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020|| Schlittschuh Club Rapperswil-Jona Lakers||LNA ||43 ||2 ||1 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| GCK Lions ||LNB ||44 ||9 ||19 ||28 ||22 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2020-2021 || ZSC Lions ||LNA ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2021-2022|| GCK Lions || LNB ||  ||

Statistiques internationales 

|2007 || CM U-18 || 6 || 1 || 2 || 3 || 4 || 
|-
|2008 || CM U-20 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 || 
|-
|2009 || CM U-20 D1 || 5 || 1 || 6 || 7 || 2 || Promu

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1989
Naissance à Zurich
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Lugano
Joueur du EHC Kloten
Joueur du EHC Bülach
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions